A Vigyázz, kész, rajz! (eredeti cím: Win, Lose or Draw) 2014-es amerikai vetélkedő, amelyet Burt Reynolds és Bert Convy alkotott. A műsorvezetője Justin Willman.

Amerikában 2014. január 17-én a Disney Channel mutatta be. Magyarországon 2014. május 12-én szintén a Disney Channel mutatta be.

Lényeg 

Ez egy olyan rajzos vetélkedő, amelyben a Disney Channel szereplői versengenek. A játéknak az a lényege, hogy ki tud jobban rajzolni.

A műsor magyar hangjai 
 Műsorvezető
 Justin Willman – Baráth István
 Résztvevők
 Fiúk
 Baradlai Viktor, Pálmai Szabolcs, Kovács Benjámin, Renácz Zoltán, Nikas Dániel, Joó Gábor, Ungvári Gergely, Zelei Dániel, Penke Soma, Gardi Tamás, Markovics Tamás, Czető Ádám, Ducsai Ábel, Bogdán Gergő, Juhász Levente, Kilin Bertalan, Szabó Endre
 Lányok
 Pupos Tímea, Czető Zsanett, Sipos Eszter Anna, Barcsik Enikő, Nagy Blanka, Barcsik Lilla, Szilágyi Csenge, Hermann Lilla, Lamboni Anna, Molnár Ilona, Laudon Andrea, Kéthely Nagy Luca, Pekár Adrienn, Koroknay Simon Eszter, Szabó Luca, Gulás Fanni

Epizódok

Jegyzetek

További információk 

 
 

2014-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Televíziós vetélkedők
A Disney Channel saját gyártású műsorai
2014-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok